Los términos subterráneo/s y subterránea/s pueden referirse, en esta enciclopedia:

En las ciencias de la Tierra

a subterráneo, todo lo que está u ocurre bajo el suelo;
Anexo:Extremos en la Tierra#Subterráneo;
a las aguas subterráneas;
a un tallo subterráneo;

En la arquitectura

a una construcción subterránea;
a un túnel o galería subterránea;
a una cámara subterránea;
a una cripta;
a una ergástula;
a una covachuela;
a un hipogeo;
a un speos, una cueva o templo subterráneo;
a un hemispeos, una semicueva;
a una catacumba;
a una vivienda troglodítica;
a la arquitectura funeraria;
a cualquier tipo de transporte subterráneo:
al ferrocarril subterráneo;
al metro (sistema de transporte), también llamado "ferrocarril metropolitano", "subterráneo" o, coloquialmente, "subte";
a una estación subterránea;
al Subte de Buenos Aires

En la minería y geografía
a una mina subterránea;
a la Academia de Minería y Geografía Subterránea de Almadén;
bodegas subterráneas de Aranda de Duero;

En las pruebas nucleares
a las pruebas nucleares subterráneas;

Uso metafórico
a clandestino (véase también underground, un concepto contracultural);
a  la economía subterránea;
al *rock subterráneo;
a Jaén Subterránea, un festival de creación escénica.

Véase también
bodega
sótano